Squannit steht für:
 Squannit (Mond), Mond des erdnahen Asteroiden (66391) Moshup
 Squannit (Mythologie), Medizinfrau des Volkes der Makiawisug (kleine Menschen), Gemahlin von Moshup